Bielany bezeichnet Orte in Polen:
 Stadtteil in Warschau, siehe Bielany
 Stadtteil in Krakau, siehe Bielany (Krakau)
 Stadtteil in Thorn, siehe Bielany (Thorn)
 Landgemeinde in der Wojewodschaft Masowien, siehe den Sitz der Gemeinde in Bielany-Żylaki
 Ortsteil der Gemeinde Kobierzyce in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Bielany Wrocławskie
 Ortsteil der Gemeinde Wądroże Wielkie in der Wojewodschaft Niederschlesien
 Ortsteil der Gemeinde Kęty in der Wojewodschaft Kleinpolen, siehe Bielany (Kęty)
 Flugplatzname, siehe Flugplatz Młociny